Вилоби́-де-Оньяр (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 32,64 км². Население — 3032 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация Правительства Каталонии
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны